Восточное кладбище — кладбище в нескольких городах:
 Восточное кладбище (Екатеринбург)
 Восточное кладбище (Минск)